Лоуни:
 Лоуни — город на северо-западе Чехии.
 Лоуни (район) — один из районов Устецкого края Чехии.
 Лоуни, Гарретт (1979) — американский борец греко-римского стиля.